Mislesjevo (makedonska: Мислешево) är en ort i Nordmakedonien. Den ligger i den sydvästra delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Skopje. Mislesjevo ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger vid sjön Ohridsjön.

Terrängen runt Mislesjevo är kuperad österut, men västerut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Gorenička Čuka,  meter över havet,  kilometer öster om Mislesjevo. Runt Mislesjevo är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Struga,  kilometer väster om Mislesjevo. 

Trakten runt Mislesjevo består till största delen av jordbruksmark.  Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Struga (kommun)